Untergrub heißen folgende geographische Objekte:

 Untergrub (Deggendorf), Ortsteil der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Untergrub (Haibach), Ortsteil der Gemeinde Haibach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Untergrub (Kumhausen), Ortsteil der Gemeinde Kumhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Untergrub (Weihmichl), Ortsteil der Gemeinde Weihmichl, Landkreis Landshut, Bayern

 Untergrub (Gemeinde Eggelsberg), Ortschaft von Eggelsberg, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Untergrub (Gemeinde Esternberg), Ort in der Gemeinde Esternberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Untergrub (Gemeinde Göllersdorf), Ortschaft und Katastralgemeinde von Göllersdorf, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Untergrub (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft der Gemeinde Neukirchen am Walde, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Untergrub (Gemeinde Sankt Marienkirchen), Ortschaft der Gemeinde St. Marienkirchen an der Polsenz, Bezirk Eferding, Oberösterreich